Cernic oder Černič ist der Familienname folgender Personen:

 Matej Černič (* 1978), italienischer Volleyballspieler
 Nicole Cernic (* 1955), österreichische Politikerin

Siehe auch:
 Černíč